Simon Bountman (Rússia, 1 de janeiro de 1900 – Rio de Janeiro, 1 de março de 1977) foi um maestro e violinista russo que residiu no Brasil.

Maestros da Rússia
Violinistas da Rússia
Músicos de jazz